Leibrecht steht für:
 Leibeigentum, siehe Leibeigenschaft
 eine Form des Lehnswesens, siehe Schupflehen

Leibrecht ist der Familienname folgender Personen:
 Harald Leibrecht (* 1961), deutscher Politiker (FDP)
 John Joseph Leibrecht (* 1930), US-amerikanischer Geistlicher
 Otto Leibrecht (1895–1973), deutscher Rechtsanwalt und politischer Aktivist
 Walter Leibrecht (1927–2007), deutscher protestantischer Theologe 

Siehe auch:
 Leiprecht